Dies ist eine noch unvollständige Auflistung der Berge und Erhebungen in Liechtenstein.

Rund die Hälfte des Staatsgebietes Liechtensteins besteht aus Gebirge. Liechtenstein liegt dabei vollständig im Rätikon und ist so, je nach Einteilung der Alpen, den Ostalpen (Zweiteilung der Alpen) oder den Zentralalpen (Dreiteilung der Alpen) zuzuordnen. Der höchste Punkt Liechtensteins ist der Vordere Grauspitz mit einer Höhe von .

Insgesamt gibt es in Liechtenstein 32 Berge mit einer Höhe von mindestens 2'000 Metern. Das Falknishorn ist mit  der fünfthöchste Berg in Liechtenstein und stellt den südlichsten Punkt des Landes dar. Das Dreiländereck Liechtenstein–Schweiz–Österreich ist der Naafkopf ().

Neben den Gipfeln der Alpenkette, die zu den Kalkalpen gehören, ragen mit den Grenzbergen Fläscherberg () im Süden und dem Eschnerberg () im Norden zwei Inselberge aus dem Rheintal, die zur helvetischen Decke bzw. Flyschzone der Alpen gehören.

Berge 
Erklärung: Lage = /Wahlkreis/Gemeinde, /Bundesland/Bezirk/Gemeinde, /Kanton/Gemeinde; Höhe in Meter über dem Meeresspiegel; K = Koordinaten, Klick auf das Symbol öffnet die Kartenauswahl; E = Ergänzungen: Referenzen, C = Link zu den Commons

Weblinks 

 Statistisches Jahrbuch Liechtensteins, S. 37: Berge und Höhen Liechtensteins

Einzelnachweise 

Liechtenstein
!